Coufouleux ou Couffouleux, est une commune française du département du Tarn, en région Occitanie.
 Gare de Rabastens - Couffouleux, est une gare ferroviaire française de la ligne de Brive-la-Gaillarde à Toulouse-Matabiau via Capdenac, située sur le territoire de la commune de Coufouleux à proximité de Rabastens.
 Peux-et-Couffouleux est une commune française, située dans le département de l'Aveyron en région Occitanie.